A SpongyaBob Kockanadrág tizenegyedik évada 26 dupla részből áll. Az első epizód, a Barlanglakó spongya és a Suttogó kagyló eredeti premierje 2017. szeptember 23-án volt. A magyar premier 2017. október 18-án volt.

Epizódok

Források 
 Az évad epizódjai

Jegyzetek 

Spongyabob Kockanadrág